Mitsubishi A6M Zero, een Japans jachtvliegtuig uit WO II
Zeke Zarchy (1915-2009), een Amerikaanse trompettist
Zeke (band), een Amerikaanse rockband
Zeke & Luther, een Amerikaanse tv-serie
Clayton Ezekiel Anderson, een personage uit een Amerikaanse tv-serie